Vandellia cirrhosa, een vis uit het Amazonegebied
Candiru (spyware), een Israëlische ontwikkelaar van spyware
Candiru (band), een metalband